Ке́ннет Макке́нзи ():
  (1717—1761) — британский политик, член Парламента Великобритании.
  (1862—1929) — канадский политик, мэр Эдмонтона.
 Маккензи, Кеннет Кент (1877—1934) — американский ботаник-любитель и адвокат.
  (1912—2002) — американский физик, первооткрыватель астата.
 Маккензи, Кеннет Франклин‎ (род. 1957) — генерал Корпуса морской пехоты США.